Il doppio  dello  Savannah Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jamie Baker e James Ward erano i detentori del titolo, ma Baker quest'anno non ha partecipato.

Ward ha giocato con Tomislav Perić, ma ha perso in semifinale contro Rik De Voest e Izak van der Merwe.

Rik De Voest e Izak van der Merwe hanno battuto in finale Sekou Bangoura e Jesse Witten 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Izak van der Merwe (campioni)
 Ashley Fisher /  Stephen Huss (quarti di finale)

 John Paul Fruttero /  Chris Guccione (primo turno) 
 Robert Kendrick /  Donald Young (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 
 

Savannah Challenger 2011